Революционный совет Нигерии — (), высший орган государственной власти Нигерии, созданный для управления страной молодыми офицерами нигерийской армии во время переворота 15 января 1966 года. О создании Совета было объявлено в Кадуне вечером того же дня, однако из-за противодействия высшего командования армией он не смог взять на себя полное управление страной.

Переворот 15 января и заявление о создании Революционного совета 
Ночью на 15 января 1966 года группа молодых офицеров нигерийской армии (в основном майоров и капитанов в возрасте 25-30 лет) подняла военный мятеж в Лагосе, Ибадане и Кадуне, в ходе которого были расстреляны премьер-министр Нигерии А. Т. Балева и другие высшие руководители государства и армии. Однако заговорщики вскоре потеряли инициативу в столице, где командование вооружёнными силами начало брать обстановку под свой контроль, но при этом сохранили свои позиции на севере страны, в Кадуне. Вечером 15 января один из главных руководителей мятежа майор Патрик Чукума Нзеогву выступил по радио Кадуны и заявил о создании Революционного совета Нигерии, призванного возглавить страну, восстановить в ней порядок и провести жёсткие мероприятия по борьбе с коррупцией и этнической враждой. Нзеогву огласил длинный список преступлений, за которые отныне предполагалась смертная казнь. В их число вошли «<…>грабежи, поджоги, гомосексуализм, насилия, хищения, взяточничество, коррупция, противодействие революции, саботаж, подрывная деятельность, паникёрство, пособничество иностранным захватчикам», «..уничтожение приказов и других официальных объявлений, вывешиваемых на улицах» и др. Нзеогву заявил, что «колебание в оценке событий, выжидательная позиция, а также отказ открыто заявить о своей лояльности революции» будут рассматриваться Революционным советом как проявление враждебности и караться по усмотрению местного военного начальника. Суровые наказания были обещаны за «выкрикивание лозунгов, бездельное хождение по улицам и хулиганство».

Цели Революционного совета 
В том же выступлении майора Нзеогву говорилось:

Предполагавшийся состав Революционного совета 
Майор Нзеогву не огласил состав Совета в своём выступлении. Вероятнее всего, что в него автоматически должны были войти главные руководители офицерского заговора и вооружённого выступления 15 января:

Реальное положение дел. Несостоятельность Революционного совета 
Революционный совет Нигерии, о создании которого заявил майор Нзеогву, скорее всего, не успел оформиться организационно (по крайней мере, у исследователей нет никаких данных, подтверждающих его существование как оформленной правительственной структуры). И в реальности это вряд ли было возможно. Главный руководитель попытки переворота майор Эммануэль Ифеаджуна и руководивший арестом и расстрелом премьер-министра Балевы майор Дон Окафор ещё утром того же дня не смогли сохранить контроль над Лагосом и выехали в Энугу, где после скрывались несколько дней до своего бегства в Гану. Захватившие власть в Ибадане капитаны Эммануэль Нвобоси и Бен Гбулие выступили в направлении Лагоса, но были задержаны верными правительству войсками. В Кадуне кроме Нзеогву, из мятежных майоров находился только его сослуживец по Военному колледжу майор Тим Онвуатегву. Связи между собой руководители неудавшегося переворота, скорее всего, уже не имели — за несколько часов до вечернего заявления Нзеогву по радио (к полудню 15 января) основные силы нигерийской армии подтвердили свою верность командующему армией генерал-майору Джонсону Агийи-Иронси. Власть не существовавшего фактически Революционного совета была признана только в Кадуне и на прилегающих территориях Северной области Нигерии. На следующий день в резиденцию майора Нзеогву потянулись за инструкциями и указаниями постоянные секретари региональных министерств и другие чиновники, но майор не обладал знаниями в вопросах управления. 18 января 1966 года после телефонных переговоров с Лагосом он согласился на компромисс, признал новое правительство и вылетел в столицу. Вскоре Чукума Нзеогву оказался в одной из восьми тюрем Нигерии, по которым разместили руководителей выступления 15 января.

Примечания

Литература 
 Глущенко Е. А. Первая республика в Нигерии /М. «Наука», Главная редакция восточной литературы. 1983

Ссылки 
 
 
 

Государственное устройство Нигерии
1960-е годы в Нигерии
Политика Нигерии
Организации, основанные в 1966 году
Организации, закрытые в 1966 году